Handelslehranstalt steht für

 ehemalige Bezeichnung für die RBZ HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule
 Handelslehranstalt I, ehemalige Bezeichnung für die Berufsbildende Schule 11 der Region Hannover
Handelslehranstalt Hameln, eine Berufsbildende Schule des Landkreises Hameln-Pyrmont mit dem Standort in Hameln